Il singolare femminile del torneo di tennis AEGON Pro Series Glasgow 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Samantha Murray che ha battuto in finale Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie

 Patricia Mayr-Achleitner (quarti di finale)
 Cristina-Andreea Mitu (secondo turno)
 Julie Coin (secondo turno)
 Sarah Gronert (primo turno)

 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Ana Vrljić (semifinali)
 Alison Van Uytvanck (finale)
 Tara Moore (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Glasgow 2012